Association canadienne du logiciel de divertissement (Entertainment Software Association of Canada), aussi abrégé en ALD, est un organisme sans but lucratif qui se consacre exclusivement à répondre aux besoins commerciaux et de relations publiques des entreprises du Canada qui publient et distribuent des jeux vidéo conçus pour les consoles de jeux vidéo, les appareils de poche, les ordinateurs personnels et Internet. L'ALD propose divers services à ses membres, notamment des recherches auprès des entreprises et des consommateurs, la représentation du secteur auprès des gouvernements et les relations avec la presse. Les membres de l'association incluent les plus grands éditeurs et distributeurs de logiciels de divertissement interactif du pays, comme Ubisoft et Activision Blizzard. Ensemble, ils ont représenté plus de  de dollars au Canada en 2021. Le secteur du logiciel de divertissement compte au Canada, en 2021,  et de  directs, avec un total de  généré, ayant un impact sur le PIB national de 5 500M$.

Origines 
L'ALD a été fondée en octobre 2004 en tant qu’entité entièrement canadienne, et remplaçait ainsi l’ancienne Canadian Interactive Digital Software Association.

Membres 
 Activision Blizzard
 Disney Interactive
 Electronic Arts
 Microsoft Canada
 Nintendo Canada
 Solutions 2 Go
 Sony Computer Entertainment Canada
 Take-Two Interactive
 Team One Marketing
 THQ
 Ubisoft Canada
 Warner Bros. Canada

Références

Lien externe 
 

Association ou organisme lié au jeu vidéo
Association ou organisme ayant son siège au Canada
Informatique au Canada